Деицид (от средн. лат. *deicidium, от deus «бог» и -cidium «убийство») может означать:
  — богоубийство.
 еврейский деицид — обвинение евреев в убийстве Христа.
 Deicide — американская дэт-метал-группа.
 Deicide — одноимённый альбом группы.